Die Deutsche Agrar Holding (DAH) ist ein deutsches Unternehmen im Bereich der Agrarindustrie und Energieerzeugung. Sitz ist Oranienburg. Geschäftsführer ist Felix Colsman (ehemals Geschäftsführer Imtech Deutschland). Das Unternehmen zählt zur Zech Group bzw. Gustav Zech Stiftung mit Sitz in Bremen.

Geschichte 

Im September 2016 wurde das Unternehmen gegründet, um die insolvente KTG Agrar SE und ihre teilweise im Eigentum befindlichen, teilweise in Pacht betriebenen Agrarflächen zu übernehmen. Zugleich wurde die ebenfalls insolvente KTG Energie AG mit einem Anteil von 50,06 % von der Gustav Zech Holding als Tochter übernommen. Am 30. Juni 2017 wurde die finanzielle Sanierung der KTG Energie AG abgeschlossen und das Unternehmen in DAH Energie GmbH umbenannt.

Struktur 

Die DAH verfügt über 20.000 Hektar Agrarflächen, die von 30 Landwirtschaftsbetrieben an 14 Standorten bewirtschaftet werden. Die DAH Energie betreibt in einem Umkreis von rund 200 km um Berlin 23 Biogasanlagen. Insgesamt werden rund 440 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einer Anschlussleistung von 55 Megawatt werden rund 500.000 Menschen versorgt.

Weblinks 

 Deutsche Agrar Holding
 Deutsche Agrar Holding Energie

Einzelnachweise 

Organisation (Oranienburg)
Deutsche Agrar Holding
Gegründet 2016
Unternehmen (Landkreis Oberhavel)